animisme (kunst), een stroming in de schilderkunst
animisme (parapsychologie), een parapsychologisch verklaringsmodel
animisme (religie), een vorm van godsdienst
animisme (wereldbeeld), alles wordt als bezield gezien